Людвиг I Баварский (; , Страсбург — , Ницца) — король Баварии с 13 октября 1825 года до своего отречения 20 марта 1848 года, из династии Виттельсбахов.

Биография 
Сын короля Максимилиана I и Августы Вильгельмины Гессен-Дармштадтской. Получил первое имя в честь своего заочного крёстного отца Людовика XVI, короля Франции, полное крестильное имя Людвиг Карл Август. Посещал университеты в Ландсхуте и Гёттингене; рано обнаружил горячую любовь к литературе, музыке и искусству. В отличие от отца враждебно относился к Наполеону I, но тем не менее в 1806—1809 годах командовал баварской дивизией в войнах против Пруссии и Австрии.

По окончании войны с Францией Людвиг проживал преимущественно в Вюрцбурге и Ашаффенбурге, часто совершая поездки по Италии. В это время он окружил себя кружком писателей и художников, стараясь оказывать им покровительство. В особенности он сблизился с Корнелиусом, Овербеком, Торвальдсеном, впоследствии — с Каульбахом. В частной жизни он был бережлив, но тратил громадные деньги на коллекции художественных произведений, на поддержку театров и пр. Политические его воззрения тогда отличались некоторым либерализмом; в основу конституции 1818 года был положен составленный им меморандум.

После вступления его на престол в 1825 году положение печати сделалось лучше, полицейские гонения прекратились. Он перенёс университет из Ландсхута в Мюнхен, реорганизовал Академию художеств. Всего более стремился он к тому, чтобы обратить Мюнхен во «вторые Афины». Он окружил себя художниками и занялся постройкой различных зданий, то в греческом, то в итальянском вкусе. Особенно известна построенная им «Вальхалла» с бюстами всех знаменитых людей Германии, за исключением, однако, Лютера и деятелей Реформации. В то же время Людвиг выступил как поэт и писатель, но произведения его, хотя и разошедшиеся в нескольких изданиях, отличались только вычурным, претендующим на архаичность языком и не оставили никакого следа в немецкой литературе.

 года был награждён орденом Св. Андрея Первозванного.

В 1827 году баварский король Людвиг I выделил средства на реставрацию замка Прунн.

Реакция 
Палата депутатов без должного понимания смотрела на предприятия короля, требовавшие громадных расходов, и потому умеренно-либеральное направление Людвига быстро сменилось резко реакционным. Этому содействовало и влияние католического духовенства. Печать была подчинена суровому цензурному уставу 1831 года; представители демократических воззрений подвергались полицейским гонениям, арестам и высылке. Корнелиус, естествоиспытатель Окен, филолог Фальмерайер вынуждены были оставить Баварию. Протестантская религия, несмотря на равноправность исповеданий по конституции, стеснялась; так, протестантским солдатам приказывали преклонять колена перед святыми дарами, а пасторов, протестовавших против этого, сажали в тюрьму; с палатой депутатов шла систематическая борьба, пока при помощи полицейских мер на выборах не удалось устранить оппозицию. В области политики романтические увлечения Людвига сказались в сочувствии греческому восстанию; он согласился на избрание его сына, Оттона, греческим королём, что очень недёшево обошлось баварскому казначейству, принуждённому поддерживать короля разорённой страны.

Семья 
В 1810 году он женился на Терезе Саксен-Гильдбурггаузенской. Празднества, устроенные в честь свадьбы, положили начало празднику Октоберфест.

В этом браке родилось 9 детей:
 Максимилиан (1811—1864), король Баварии
 Матильда (1813—1862), в 1833 году вышла замуж за Людвига III Гессенского
 Оттон (1815—1867), король Греции
 Шарлотта (1816—1817)
 Луитпольд (1821—1912), регент Баварии при сыне Максимилиана II.
 Альдегунда (1823—1914), в 1842 году вышла замуж за Франциска V д’Эсте
 Хильдегарда (1825—1864), в 1844 году вышла замуж за Альбрехта, герцога Тешен
 Александра (1826—1875)
 Адальберт (1828—1875)

Лола Монтес. Отречение 

Наступление старости не мешало любовным похождениям Людвига. В 1846 году он подпал под сильное влияние ирландской авантюристки Элизы Гильберт, выдававшей себя за «испанскую танцовщицу Лолу Монтес», которой удалось, как говорили, «победить Лойолу», то есть свергнуть клерикальное министерство Абеля, а потом и умеренное министерство Маурера. Было организовано так называемое министерство Лолы, но политическая реакция не стала от этого слабее, хотя и потеряла свой клерикальный оттенок. Всеобщая ненависть к Людвигу выразилась в «Хвалебных песнях королю Людвигу» Генриха Гейне (в «Zeitgedichte»), подвергшего резкому осмеянию и меценатство Людвига, и его поэзию, и влияние на него любовниц, и его пиетизм, смешанный с фривольностью.

Революционное движение 1848 года принудило Людвига 20 марта 1848 отказаться от короны в пользу сына, Максимилиана II; Лола была вынуждена покинуть Европу и уехала в США. С тех пор бывший король жил частным человеком, посвящая себя по-прежнему покровительству искусствам. В 1854 году с ним познакомился знаменитый русский поэт князь Пётр Андреевич Вяземский и посвятил экс-королю комплиментарное стихотворение «Мюнхен».

Людвиг I умер в Ницце, пережив сына, когда уже царствовал его внук Людвиг II. Его конная статуя воздвигнута в Мюнхене в 1862 году, ещё при его жизни.

Предки

Сочинения Людвига 
 «Gedichte» (Мюнхен, 1839-47);
 «Wahlhallagenossen» (1842) — биографии деятелей, бюсты которых собраны в Валгалле.

Примечания

Литература 
 
 Sepp, «Ludwig Augustus» (1869);
 Heigel, «Neue historische Vorträge» (Мюнх., 1883);
 Heigel, «Quellen und Abhandlungen zur neueren Gesch. Bayerns» (Мюнх., 1884-90);
 Heigel, «Histor. Vorträge u. Studien» (1887);
 Heigel, «L. I, König von Bayern» (Лпц., 1888, 2 изд.);
 Trost, «König L. I von Bayern in seinen Briefen an seinen Sohn, den König Otto von Griechenland» (1891).

Ссылки 

 

Короли Баварии
Принцы Баварии
Немецкие поэты
Поэты Германии
Монархи, отрёкшиеся от престола
Члены Баварской академии наук
Правители Европы XIX века